Сухеднюв:

 Сухеднюв — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Скаржиский повят.
 Сухеднюв — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Скаржиский повят, Свентокшиское воеводство.